Il singolare del Kremlin Cup 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Conchita Martínez era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Jana Novotná.

Novotná ha battuto in finale 6–3, 6–4 Ai Sugiyama.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Jana Novotná (campionessa)
  Irina Spîrlea (quarti di finale)
  Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
  Conchita Martínez (semifinali)

 Anke Huber (primo turno) 
 Sandrine Testud (quarti di finale) 
 Brenda Schultz (secondo turno) 
 Sabine Appelmans (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Kremlin Cup 1997